Фле́тчер () — англомовне чоловіче особове ім'я, пов'язане за походженням з таким же прізвищем.

 Флетчер Крістіан (; 1764—1793) — британський мореплавець, помічник капітана на кораблі «Баунті», та керівник заколоту проти капітана Вільяма Блая.
 Флетчер Претт (; 1897—1956) — американський письменник і перекладач.